Konstancie Aragonská ( Constança d'Aragó,  Costanza d'Aragona , 1343/1344 - 18. července 1363 Catania) byla sicilská královna a první manželka krále Fridricha III.

Byla dcerou aragonského krále Petra IV. a Marie, dcery navarrského krále Filipa III. Původně byla Konstancie zasnoubena s Ludvíkem Sicilským, který zemřel roku 1355 během morové epidemie. 11. dubna 1361 byla tak provdána za jeho mladšího bratra a nástupce Fridricha, svého vrstevníka. Zemřela v důsledku porodu jediné dcery Marie a byla pohřbena v katedrále svaté Agáty v Catanii.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 Konstanciin náhrobek v katedrále v Catanii

Aragonští
Barcelonská dynastie
Aragonské infantky
Sicilské královny
Narození ve 14. století
Úmrtí v roce 1363
Úmrtí 18. července
Úmrtí v Catanii
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v katedrále v Catanii
Ženy